Понде — фамилия. Известные носители:

 Понде, Кельвин (род. 1985) — монтсерратский футболист.
 Понде, Кристиан (род. 1995) — португальский футболист.